Această pagină prezintă o listă a orașelor din Republica Irlanda.

Orașe

Legături externe
 Central Statistics Office Ireland
 CSO Census 2006 Preliminary Report
 City Population – Populația istorică orașelor din Republica Irlanda

Irlanda, Lista orașelor din